Highland Sports Center — открытый конькобежный каток с искусственным льдом в Томакомай, Япония. Был открыт в декабре 1967 года.

Расположен на высоте 25 метров над уровнем моря.

Рекорды катка

Ссылки 

 Highland Sports Center на сайте Speedskatingnews.info

Конькобежные катки Японии
Спорт в Томакомай